KRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kirundo (Burundi)
 kre – codice ISO 639-3 della lingua panarà